Ви́шенки — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Новосельского сельсовета.

В прошлом — деревня Яковцевской волости Муромского уезда Владимирской губернии.

Находится на расстоянии около 4 км на запад от села Яковцево.

На расстоянии 700 м от деревни на западо-северо-запад находится памятник археологии «Селище „Вишенки“». Также недалеко от Вишенок, в урочище Житная гора, другой памятник археологии — курган.

Вишенки в исторических документах 
 В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год в составе прихода села Яковцево упоминается деревня Вишенки, в которой 11 дворов крестьянских.
 В «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской Епархии» за 1897 год сказано, что Вишенки относятся к Жайскому приходу.

Население

Источники 
 Добронравов В. Г., Березин В. М. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской Епархии. Владимир, 1897, с. 301—303, Жайсский приход, с. 335—339, Яковцевский приход.

Примечания

См. также 
 Муромский уезд (карта)

Населённые пункты Вачского района